Perotrochus är ett släkte av snäckor. Perotrochus ingår i familjen Pleurotomariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Perotrochus